Мері Джо Фернандес і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 3–6, 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Family Circle Cup 1998 Doubles Draw 

Charleston Open
Тур WTA 1998